El término negrito puede referirse a:
 los negritos, grupo racial;
 el negrito, personaje del teatro vernáculo de Cuba.
 Negritos (Perú), puerto pesquero al norte del Perú.
 Negritos danza afroboliviana.
 el aceituno, nombre popular dado en Guatemala al árbol Simarouba glauca, del género Simarouba
 el pez Etmopterus spinax, de explotación comercial (código de la FAO: ETX; , )
 Diez negritos, libro de Agatha Christie publicado en 1936.
 Isla de los Negritos', islas de Costa Rica.
 el nombre común de las especies de aves tiránidos del género Lessonia.
 un nombre común de la especie de ave Melopyrrha nigra'' en Cuba.